Семя тыквы
Тыквенные семечки из Люань